Зелёнковский сельсовет — административная единица на территории Полоцкого района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Зелёнка.

История 
Образован в 1968 году.

Состав 
Зеленковский сельсовет включает 21 населённый пункт:
 Булавки — деревня.
 Вороново — деревня.
 Гендики — деревня.
 Дмитровщина — деревня.
 Жарцы — деревня.
 Заенки — деревня.
 Зелёнка — агрогородок.
 Козьи Горки — деревня.
 Коповище — деревня.
 Лукавцы — деревня.
 Лютовка — деревня.
 Молодежки — деревня.
 Мостовуха — деревня.
 Поташенки — деревня.
 Сестренки — деревня.
 Сухой Бор — деревня.
 Федотенки — деревня.
 Чернея — деревня.
 Черное — деревня.
 Щеперня — деревня.
 Яковцы — деревня.

См. также 
 Полоцкий район

Примечания

Ссылки 
 Полоцкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Полоцкого района